Bryce steht für:

 Bryce (Arizona), Ort im Graham County, Arizona
 Bryce (DJ) (* um 1980), deutscher DJ und Produzent
 Bryce (Software), ein 3D-Landschaftsgenerator
 Bryce-Report, ein britischer Propagandabericht im Ersten Weltkrieg
 Bryce-Canyon-Nationalpark im Südwesten Utahs

im NRHP gelistete Objekte:
 Bryce Building, in Fort Worth, Texas, ID-Nr. 84001963
 Flughafen Bryce Canyon, in Panguitch, Utah, ID-Nr. 78002660
 Bryce Canyon Lodge and Deluxe Cabins, in Bryce Canyon National Park, Utah, ID-Nr. 87001339
 Bryce Canyon Lodge Historic District, in Bryce Canyon, Utah, ID-Nr. 95000434
 Bryce Canyon National Park Scenic Trails Historic District, in Bryce Canyon, Utah, ID-Nr. 95000422
 Bryce Inn, in Bryce Canyon, Utah, ID-Nr. 95000425

Bryce ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Bryce Echenique (* 1939), peruanischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Jurist
 Aubrey Bryce (* 1949), guyanischer Radrennfahrer
 Colin Bryce (* 1974), britischer Bobsportler
 Ebenezer Bryce (1830–1913), Namensgeber des Nationalparks und der Stadt in Arizona
 George Bryce (1844–1931), kanadischer Kleriker und Historiker
 Ian Bryce (* 1956), britischer Filmproduzent, Regieassistent und Produktionsleiter
 Jabez Bryce (1935–2010), anglikanischer Bischof
 Jacob Aldolphus Bryce († 1974), amerikanischer Polizist

 Jeffrey Bryce (* 1948), britischer Gewichtheber
 Lawrie Bryce (* 1943), britischer Hammerwerfer
 Lloyd Bryce (1851–1917), US-amerikanischer Politiker
 Quentin Bryce (* 1942), australische Juristin, Gouverneurin des Bundesstaates Queensland
 Trevor R. Bryce (* 1940), australischer Hethitologe

Siehe auch:
 Brice
 Pryce